Ниенша́нц — закрепившийся в русском языке немецкоязычный вариант шведского названия Нюэнсканс (, «Невское укрепление») — крепость, являвшаяся главным укреплением шведского города Ниена (), или Ниенштадта. Город и защищавшая его крепость располагались при впадении реки Охты в Неву на обоих её берегах.

Крепость Ниеншанц занимала так называемый Охтинский мыс, выходя с северо-востока на противоположный Ниенштадту левый берег Охты, а с запада — на правый берег Невы.

Город Ниенштадт стоял по правому берегу Охты, в месте впадения в неё реки Чернавки, которая изначально звалась «Чёрный ручей», или по-шведски Lilja Svartabecken.

При впадении этой реки в Охту (которая в те времена называлась Swarte Bеck — Чёрная река), на правом её берегу находилась Рыночная площадь и стояла ратуша города, а выше на том же берегу находилась лютеранская церковь и школа.

Являясь крупнейшим городским поселением, существовавшим на территории нынешнего Санкт-Петербурга в момент его основания; город Ниенштадт (включая крепость Ниеншанц, как его необходимую составную часть) является, таким образом, его непосредственным предшественником. В современной системе городских ориентиров территории, на которых стояли Ниенштадт и Ниеншанц, относятся к району Красногвардейской площади Петербурга. Здесь, на месте одного из бастионов крепости, 15 июня 2000 года был открыт гранитный памятный знак «Крепость Ниеншанц».

Крепость Ниеншанц была основана шведским полководцем Эвертом Горном в 1611 году на землях, захваченных у России под предлогом невыполнения Выборгского трактата.

Альтернативные варианты названия города и крепости — Ниешанц, Шлотбург, Канец (в старой орфографии: Ніешанцъ, Шлотбургъ, Канецъ).

Ландскрона 

Примерно на этом же месте шведы тремя веками ранее (в 1300 году) при участии итальянских специалистов построили деревянно-земляную крепость Ландскрона («Венец Земли») о восьми башнях, которая спустя полтора года была взята новгородцами во главе с сыном Александра Невского князем Андреем Городецким и почти полностью разрушена.

Невский городок (Невское устье) 
Неизвестно сколько времени прошло, прежде чем устье Охты вновь было заселено, но в Писцовой книге Водской пятины 1500 года приводится первое описание здешних поселений (трёх деревень и сельца, в котором было 18 дворов). Земли в нижнем течении Охты издавна принадлежали двум знатным боярским родам Новгородской республики, а после её присоединения в 1478 году к Москве вошли в состав централизованного Русского государства.

Известно, что инженер-фортификатор Ивана Грозного Иван Выродков совместно с П. Петровым в 1557 году руководил строительством порта-крепости в устье реки Нева. В документе, датируемом 1599—1601 годами, упоминается наличие в городке Невское устье Государева гостиного двора, корабельной пристани и православного храма. Кроме того, говорится, что в городке жили «волостные люди». Известно, что только в 1615 году, во время русско-шведской войны 1611-1617 года сюда приходили 16 судов из оккуппированных шведами  Ивангорода, Ладоги, Новгорода, а так же из Выборга, Нарвы ,  Норчёпинга, Ревеля и Стокгольма.

Это захваченное русское поселение послужило основой городу, который в начале XVII века был здесь построен шведами, и даже дало ему своё название: поскольку шведское слово «nyen» и значит «невский», оно употреблялось по отношению к русскому поселению ещё до захвата Приневья Швецией.

В частности, на схематичной карте Карелии и Приневских земель 1580-х годов, составленной, предположительно по приказу Понтуса Делагарди, Невский городок обозначен (причём можно понять, что в городке уже тогда имелась церковь) именно как Nyen.

Ниеншанц 

Шведы выбирали место для строительства своих крепостей в дельте Невы, исходя из того соображения, что левобережье излучины Охты — ближайшее к морю место, не затопляемое даже во время катастрофических наводнений, случающихся на Неве раз в сто лет. Шведы пользовались сведениями о гидрологии Невы, полученными от местных жителей.

Первоначально укрепление, располагавшееся на Охтинском мысу, имело прямоугольную форму, но позднее очертания его изменились. На карте устья Невы 1643 года оно уже изображено в виде неправильного шестиугольника.

В 1617 году по Столбовскому миру Ижорская земля была закреплена за Швецией.

В 1632 году на правом берегу Охты, напротив крепости, по приказу короля Густава II Адольфа был основан торговый город Ниен (Ниенштадт). В течение последующих десяти лет королева Кристина (1626—1689) пожаловала ему полные городские права.

В 1656 году русский воевода Пётр Иванович Потёмкин взял Ниеншанц штурмом. Население Ниена, по донесениям русского командования, при этом было вырезано почти полностью от мала до велика. Выжили лишь те, кто успел убежать в лес. 

Однако после войны и крепость, и окружающие территории остались за Швецией.

После этого штурма, примерно к 1677 году, город Ниен был обнесён внешним кольцом укреплений — люнетами с батареями и рвами — от берега Невы и до берега Охты.

Первоначально крепость вмещала 500 человек. К концу XVII века гарнизон крепости насчитывал более 700 человек и имел в своём распоряжении около 80 пушек.

В окончательном виде, согласно обновлённому проекту, осуществлённому инженером Генрихом фон Зойленбергом, крепость Ниеншанц представляла собой современнейшее по тем временам фортификационное сооружение в форме звезды:
 Пять деревянно-земляных бастионов (в том числе Карлов бастион), расположенных в форме звезды,
 Два дополнительных равелина.
 Затем были достроены два кронверка:
 с напольной стороны о трёх бастионах,
 на противоположном берегу Невы, состоявший из цитадели и трёх люнетов с тремя равелинами, образовывавших внешнее кольцо укреплений левобережного кронверка.

Главные ворота крепости выходили к Охте, мост через которую связывал её с центром города. Согласно сохранившемуся плану 1681 года, диаметр окружности, описываемой по её оконечностям, составлял около 245 м. Ширина бастионов достигала 60 м, протяжённость куртин (участков стен) между ними — около 50 м, ширина валов — около 19 м, рва — 28 м.

Ниен 

Ниен был крупнейшим городом Нотеборгского лена, намного превосходившим по размерам и богатству административный центр лена — город Нотеборг: в нём было более четырёхсот податных дворов, из чего следует, что количество домов было ещё больше — в число «дворов» не входили казённые здания, дома дворян и духовенства, да и сам «двор» зачастую включал в себя несколько капитальных построек.

В городе, население которого к середине XVII в. составляло около 2000 человек, жили шведы, немцы, русские и финны, занимавшиеся торговлей, ремёслами, земледелием, рыболовством и судовождением. В центре его располагались ратуша, две лютеранские кирхи, школа, порт и торговая площадь. Застройка формировалась вдоль реки Охты () и Чёрного ручья, впадавшего в Охту на территории города, а также дорог, ведущих к Выборгу, Кексгольму и Нотеборгу. В окрестностях города размещались госпиталь, кирпичные заводы и предприятия, связанные с судостроением.

Первоначально в городе были две лютеранские кирхи — для шведской и финской (ингерманландской) общин, православное же население окормлялось в селе Спасском, располагавшемся в районе современного Смольного монастыря и населённом русскими и ижорцами. Любопытно, что шведский и финский приходы Ниена были разделены и географически — они располагались на разных берегах Чёрного ручья. Позднее, в 1640-х гг. (или же уже после русско-шведской войны 1656 года), была, возможно, построена церковь для немецкой общины. Деятели немецкой общины вступили в конфессиональные споры с представителями шведских лютеран, обвиняя их в незнании основ христианства. Немецкие пасторы стремились играть главенствующую роль в церковной жизни и пошли на обострение отношений с высшей церковной администрацией.

В 1680 году суперинтендант Ингерманландии Петрус Бонг направил письмо в королевскую администрацию с жалобами на немецких лютеран Ниена, которые не выполняют распоряжения своего епископа. Конфликт осложнялся ещё и тем, что немецкие пасторы с 1671 года должны были служить в шведской церкви, поскольку шведские и финские священники были против отделения немецкой общины, так как это означало бы сокращение их доходов. Кончилось это тем, что пастор немецкой церкви Иоахим Мейнке вынужден был уехать в Москву, после чего конфликт сам собою сошёл на нет.

Во время суперинтендантства Иоанна Гезелия-младшего (1647—1718), в начале 1680-х гг., начался период охлаждения отношений между лютеранами и православными. Гезелий добился того, что Спасская церковь была закрыта на некоторое время, а православным подданным Шведского государства — ижоре, карелам и русским — было запрещено селиться в Ниене.

К началу XVIII века за пределами городских укреплений были построены многочисленные шведские и финские пригородные усадьбы, некоторые из которых располагались на значительном отдалении от города — на островах дельты и по берегам многочисленных рек и рукавов Невы, а основная масса образовала пять новых кварталов городской застройки уже за пределами укреплений.

Одна из таких усадеб — имение шведского майора Эриха Берндта фон Коноу (Конау), представлявшее собой небольшой домик с хозяйственным двором и садом, — стало впоследствии Летним садом.
Известно, что население Ниенштадта было эвакуировано, а сам город — сожжён в октябре 1702 года по приказу шведского военного командования. Причиной этого стали опасения, что его строения могли бы быть использованы русскими войсками для прикрытия при штурме Ниеншанца.

Шлотбург 

Крепость Ниеншанц была взята повторно после недельной осады к  (в ходе Северной войны). После двенадцати часов обстрела и взрыва порохового склада крепость сдалась русской армии под командованием Б. П. Шереметева. В честь этого Петром I была учреждена медаль за взятие крепости с собственным изображением, а город был переименован в Шлотбург ( — Замо́к-город). 

По мнению некоторых исследователей, крепость была срыта ещё в 1704 году. Однако, если верить имеющимся документам и картам, это не совсем так. Крепость и оба её кронверка были сохранены, в левобережном кронверке расположился Смоляной двор. Как минимум до 1717 года сохранялись и внешние укрепления Шлотбурга — на карте, датированной этим годом, на месте посада между Чёрной речкой и Охтой изображён некий Мельничный дворец ().

Укрепления именно этой части посада сохранялись ещё дольше — как минимум, до 1744 года, когда оба кронверка и остальные укрепления были уже срыты.

Охтинская слобода 
К 1725 году на оставшейся части посада Шлотбурга были размещены так называемые Охтинские Переведенские слободы — в старых усадьбах селили тех, кого переводили на жительство в новую столицу. Позднее этот район получил название Большая Охта. К этому моменту Шлотбург как город был упразднён, но крепость ещё сохранялась. В 1740—1760-х гг. на территории бывшей шведской крепости находился Канецкий огород — плодопитомник с оранжереей. В 1760-х гг. Канецкий огород был передан Смольному институту, а в 1790-х — Морскому ведомству, которое устроило здесь судоверфь. Административно же эта территория на протяжении XVIII века относилась к Шлиссельбургскому уезду. В 1828 году территория Охтинских слобод была включена в состав Санкт-Петербурга как его XIII часть. К 1849 году центральное укрепление Ниеншанца все ещё существовало, точная дата его сноса неизвестна.

15 июня 2000 года на месте одного из бастионов крепости был открыт гранитный памятный знак «Крепость Ниеншанц». Считается, что пушки для памятного знака были обнаружены в устье Охты в конце XIX начале XX века. По случаю празднования двухсотлетия Петербурга найденными пушками оградили дуб, который, по преданию, посадил на территории Ниеншанца сам Пётр I. В 1941 году в дуб попала авиационная бомба. После войны рабочими Петрозавода был посажен молодой дуб, однако в 70-х годах был срублен из-за строительства новых корпусов завода. В 1990-х годах эти орудия были найдены и сначала установлены у входа на предприятие, а затем, в 2000 году, вместе с новым дубом, стали частью памятного знака.

Современность 

До середины 1990-х годов XX века на Охтинском мысе находились работающие цеха советского Петрозавода. После закрытия предприятия и до середины 2000-х годов здания были в заброшенном состоянии.

В 1992—1998 археологической экспедицией под руководством П. Е. Сорокина проводились раскопки, в результате которых в 2001 году территория между Невой и левым берегом устья Охты была официально объявлена археологическим памятником и взята под охрану государства. В находящемся на территории памятника бизнес-центре Аскольд в 2003 году, к 300-летию Санкт-Петербурга, был открыт музей «700 лет Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц».

В 2006 году «Газпром нефть» выкупила участки с находящимися на них сооружениями Петрозавода. Вопреки протестам общественности и деятелей культуры, компания развернула работы по подготовке постройки своего офисного здания (так называемый «Охта-центр») на месте крепости Ниеншанц. От этой идеи застройщик отказался лишь в конце 2010 года.

В связи с комплексными изысканиями для строительства на протяжении пяти лет по заказу компании проводились раскопки на площади 4,4 гектара. Работы выполняла Санкт-Петербургская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН во главе с Н. Соловьевой (исследовано 1,7 гектара) и Северо-Западного НИИ культурного и природного наследия под руководством П. Сорокина (исследовано 2,7 гектара). Проведение исследований финансировалось застройщиками в соответствии с действующим законодательством. Стоимость работ составила полмиллиарда рублей. Были найдены участки культурного наследия общей площадью 2,4 гектара. Из них 0,8 гектара расположены на территории «Газпром нефти», а остальные 1,6 гектара находятся в собственности города.

После основания Санкт-Петербурга Пётр I приказал уничтожить надземные части фортификаций крепости Ниеншанц. Как установила археологическая экспертиза, от крепости остался ров, окружавший площадки насыпей утраченных бастионов и куртин. Также во время раскопок обнаружен колодезный сруб и остатки постройки с булыжным полом, несколько отдельных фрагментов конструкций Карлова бастиона (их законсервировали в 2011 году).

Государственные эксперты Института истории материальной культуры РАН высказались против реконструкции фрагментов земляных сооружений Охтинского мыса, поскольку земляные слои со временем неизбежно разрушатся.

Также исследователи обнаружили здесь изделия из бересты, янтаря, глины, дерева и камня эпохи неолита и раннего металла, предметы быта, шведские монеты, нательные украшения более позднего периода. Все находки после изучения находятся на хранении. Однако Музей истории Санкт-Петербурга и другие городские музеи не приняли их для экспонирования.

На участках мыса, принадлежавших Санкт-Петербургу, также были выявлены потенциально сохранившиеся участки Ниеншанца — восточная, западная и южная стены крепости. Однако археологические работы здесь городскими властями не проводились.

На территории посада Ниена (бывший Ниенштадт) на глубине около 1,2-1,6 метров были исследованы остатки четырёх деревянных построек. К ним примыкали дворовые настилы и уличная мостовая.

Учёные сделали вывод, что здания были уничтожены пожарами, на это указывают скопления древесного угля, обгоревшие брёвна и следы прокаливания грунта. Вероятно, это следы уничтожения Ниена во время русско-шведской войны: находки, обнаруженные под полами построек (в первую очередь, медные монеты), свидетельствуют о том, что это произошло в начале Северной войны в 1700-х годах..

21 августа 2009 года решением КГИОП территория выявленного объекта культурного наследия была существенно уменьшена, и из её состава была исключена вся центральная часть.

В начале октября 2009 года по указанию министра культуры Российской Федерации А. А. Авдеева Росохранкультура рассмотрела вопрос о соблюдении законодательства при принятии Правительством Санкт-Петербурга решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельного параметра разрешённого строительства будущего Охта-центра и послала запрос с требованием устранить нарушения в прокуратуру Санкт-Петербурга и министерство юстиции.

После отказа П. Е. Сорокина от участия в работах 2010 года раскопки были продолжены Группой охранной археологии ИИМК РАН.

Археологические исследования, проведённые на территории Ниеншанца, представляли собой самое масштабное по площади мероприятие такого рода, когда-либо проводившееся на территории России. Общая территория раскопок составляла более 40 000 м2. В ходе исследования был выявлен ряд археологических памятников, изучены культурные слои и сооружения эпох неолита — раннего металла — Средневековья и Нового времени. Укрепления Ландскроны, изученные к настоящему времени, занимают территорию около 12 000 квадратных метров. Обнаружены также укрепления собственно Ниеншанца, относящиеся к двум периодам его существования.

Участки культурного наследия Охтинского мыса располагаются хаотично и по сути представляют собой «разрозненные технологические бровки, небольшие зоны между раскопами и остатки деревоземляных крепостных рвов». Объекты культурного наследия регулярно разрушались более поздними сооружениями. При строительстве крепостей Ландскрона (XIII—XIV вв.) и Ниеншанц (XVII—XVIII вв.), сооружений Охтинской верфи (XIX в.), объектов Петрозавода и бомбоубежищ (XX в.) грунт несколько раз перемалывался. Например, согласно экспертизе, культурный слой в районе мысового городища новгородского периода (XIII в.) утрачен, и теперь объект находится ниже уровня грунтовых вод.

Знаменитые люди из Ниена 

 Урбан Йерне (1641—1724) — шведский химик и медик.
 Томас Йерне (1638—1678) — шведский историк и драматург.

В культуре

Литература 
 В историческом детективе Ингви Акисона «Город Ниен» действие происходит в Ниене летом 1635 года.

См. также 
 Осада Ниеншанца (1703)
 Ландскрона
 Ниеншанц (музей)
 Охтинские верфи

Примечания

Литература 
 Военная энциклопедия (Сытин, 1911—1915)
 Масик С.Н. Семь чудес Санкт-Петербурга. — СПб.: «Копи-парк», 2003. ISBN-5-98341-007-5

Ссылки 

 Район крепости Ниеншанц на карте Санкт-Петербурга
 Ниеншанц в Викимапии
 Ниеншанц на сайте vif2.ru
 Сайт Санкт-Петербургской археологической экспедиции
 Сайт Фонда «Охта» и музея «Ниеншанц» 
 ЮНЕСКО собирается внести Петербург в «черный список»
 Предварительные результаты охранных археологических раскопок в устье реки Охта
 Видео об истории Санкт-Петербурга: Пять тысяч лет до Петербурга
 История Ниена (и др. статьи по истории крепости Ниеншанц)

 

Крепости Санкт-Петербурга
История Санкт-Петербурга
Ингерманландия
Исчезнувшие города России
Исчезнувшие крепости
Памятники под угрозой уничтожения
Населённые пункты по алфавиту